Вождовац () — сербский топоним и эргоним.

  — район Белграда.
 Вождовац — община в Сербии.
 «Вождовац» — футбольный клуб.
  — стадион.